Dit zijn de eindstanden van de Ronde van Frankrijk 2005.

Algemeen klassement

Puntenklassement

Bergklassement

Jongerenklassement

Ploegenklassement

Strijdlustigste renner

Eindstanden